Gignoux ist der Name folgender Personen:

 Anna Barbara Gignoux (1725–1796), Augsburger Kattunfabrikantin
 Anton Christoph Gignoux (1720–1795), Augsburger Kattunfabrikant und Zeichner
 Claude-Joseph Gignoux (1890–1966), französischer Journalist und Politiker
 Jean François Gignoux (1691–1761), aus Genf stammender Augsburger Formenschneider
 Johann Friedrich Gignoux (1724–1760), Augsburger Kattunfabrikant
 Ludovic Gignoux (1882–?), französischer Maler
 Maurice Gignoux (1881–1955), französischer Geologe
 Marc Gignoux (1914–1991), französischer Automobilrennfahrer
 Pierre Gignoux (* 1967), französischer Skibergsteiger
 Régis François Gignoux (1816–1882), französischer Maler
 Robert Gignoux (1872–1906), französischer Maler

Gignoux bezeichnet:
 Gignoux-Haus, historisches Gebäude in Augsburg in der Zeit des Rokoko erbaut
 C. Gignoux, ehemaliger französischer Automobilhersteller